Левчев — фамилия; имеет женскую форму Левчева.
 Левчев, Владимир (род. 1957) — болгарский поэт, прозаик, переводчик, журналист, политик и учёный.
 Левчев, Любомир (1935—2019) — болгарский поэт, прозаик.